Тит Верги́ний Трико́ст (): Тит Вергиний Трикост Рутил